OLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wolf Point (Montana) (Stati Uniti)